

События 
 Набонид завоевал Тейму в Северной Аравии и перенёс туда свою резиденцию. Правителем Вавилона остался Валтасар (Белшаррусур), сын Набонида.

Китай 
 24-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной луский посол Шусунь Бао поехал в Цзинь, а луский полководец Чжунсунь Сей вторгся в Ци.
 Летом чуский царь воевал с У, но безуспешно.
 «Чуньцю» отмечает в 7 луне, в день цзя-цзы, в новолуние, полное солнечное затмение, в 7 луне наводнение в Лу, а в 8 луне, в день гуй-сы, в новолуние, ещё одно солнечное затмение (в «Ши цзи» упомянуто одно затмение 549 года). По современным данным, затмение произошло 19 июня 549 года до н. э. 
 В 7 луне циский полководец Цуй Чжу напал на Цзюй и разорил местность Цзе-гэнь.
 В 8 луне состоялся съезд в И-и, присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Чжэн, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци и Малого Чжу, поход против Ци отложили из-за наводнения.
 Боясь сближения Цзинь и Чу, циский сановник Янь-цзы задумал помешать этому. Чусцы установили связи с Ци.
 Цзиньский посол Шу-сян провёл переговоры с Цинь.
 В Чжэн Цзы-чань заявил, что Фань Сюань-цзы должен заниматься управлением, и взносы, которые требует Цзинь, слишком тяжелы для Чжэн, тогда Фань снизил взносы. чжэнский гун предложил напасть на Чэнь.
 Чжэн при одобрении Цзинь напало на Чэнь.
 Зимой чуский царь, возглавив войска князей Чэнь, Цай и Сюй, напал на Чжэн, чтобы помочь Ци.
 Зимой луский гун вернулся со съезда и направил посла Шусунь Бао в Чжоу. В Лу был сильный голод.
 Зимой чэньский сановник Цянь И-цзю бежал в Чу.
 Умер князь Янь Вэнь-гун, ему наследовал И-гун (эра правления 548—545).

См. также

Примечания